Renovação Moral é, no Espiritismo, o ato pelo qual a criatura humana, ao tomar consciência de sua realidade espiritual interior e de suas consequências, adota a iniciativa de modificá-la sempre para melhor para que suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. Para isso, adotam-se métodos que vão da autocrítica à vigilância de sentimentos, pensamentos e atitudes; da fé raciocinada à prática das virtudes e renúncias contrárias ao sentimento que se quer alterar.

Semelhante renovação é o fim essencial e exclusivo do Espiritismo, segundo item 292 de O Livro dos Médiuns. Tal assertiva também é reafirmada no item 303 do referido livro ao declarar que o objetivo da Doutrina Espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade.

O Livro dos Espíritos contém a seguinte definição para moral: “A moral é a regra de boa conduta e portanto da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus.”

Também conhecida entre os profitentes da doutrina como reforma íntima, a renovação moral baseia-se na Lei do progresso  a que tudo está sujeito, mas que na condição humana sofre o concurso da razão e do livre-arbítrio, faculdades estas que dão ao homem o poder de acelerar ou de retardar o seu progresso pelas escolhas certas ou equivocadas feitas dentro de seu atual nível de consciência.

A moralização do adepto se dá num primeiro momento pela certeza na sobrevivência da alma e  pela consequente valorização da vida espiritual futura e de suas recompensas; passando em seguida pela realização do preceito socrático: “Conhece-te a ti mesmo”; e finalizando pela prática do bem que é a tônica de todo o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, vivência esta que está condensada na máxima: “Fora da caridade não há salvação.”

Bibliografia 
 O Livro dos Espíritos, Autor Allan Kardec, Mundo Maior Editora, Trad. Sandra R. Keppler, 1ª edição.
 O Livro dos Médiuns, Autor Allan Kardec, LAKE Editora, Trad. J. Herculano Pires, 21ª edição.
 O Evangelho Segundo o Espiritismo, LAKE Editora, Trad. J. Herculano Pires, 62ª edição.
 Obras Póstumas de Allan Kardec, LAKE Editora, Trad. de João Teixeira de Paula, 12ª edição.

Vocabulário espírita